Rajd Portugalii 1981 (15. Rallye de Portugal – Vinho do Porto) – rajd samochodowy rozgrywany w Portugalii od 4 do 7 marca 1981 roku. Była to trzecia runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1981. Rajd był rozegrany na szutrze.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja generalna po 3 rundach

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

1981
Portugalia
Portugalia w XX wieku